Сакре (, ) — английская и французская фамилия. Известные носители:

 Сакре, Роберт (род. 1989) — американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».
 Сакре, Эмиль  — французский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1900.